Rauhklinge ist der Name folgender Täler:

 Rauhklinge (Sülzbach), linke Talmulde zum Sülzbach (zur Sulm) zwischen Wimmental, Stadt Weinsberg und Sülzbach, Gemeinde Obersulm, beide im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Rauhklinge (Trosenbach), rechte Bachklinge zum Trosenbach (zum Tannbach, zur Wieslauf) nahe Steinenberg, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rauhbach